Il singolare del torneo di tennis Salerno Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Pérez Roldán che ha battuto in finale Claudio Pistolesi 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Pérez Roldán (Campione)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Paolo Canè (primo turno)
 Claudio Pistolesi (finale)

 Marcelo Ingaramo (quarti di finale)
 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Andres Võsand (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salerno Challenger 1991